

Toponyme 

 Corte de Peleas est une commune d’Espagne, dans la province de Badajoz ;
 Peleas de Abajo est une municipalité espagnole de la communauté autonome de Castille-et-León.

Voir aussi